La Serie A2 è stata la seconda divisione del campionato italiano di pallamano maschile per la stagione sportiva 2003-2004.

Formula

Stagione regolare
Sono stati disputati tre gironi, uno composto da 13 squadre e due composti da 12 squadre con partite di andata e ritorno. Al termine della stagione regolare le squadre classificatesi ai primi due posti parteciparono ai playoff per la promozione in Serie A, mentre le squadre classificatesi agli ultimi tre posti retrocedettero in Serie B.

Playoff promozione 
Le seconde classificate si scontreranno in un triangolare per decretare la quarta squadra che prenderà parte al girone delle prime classificate. 
Le prime classificate dei tre gironi durante la stagione regolare più la miglior seconda, uscita dal triangolare, si sfideranno in un girone di sola andata: le prime due classificate al termine dei playoff saranno promosse in Serie A1.

Girone A

Squadre partecipanti

 
 
 
 
 
 
 

 
  II

Classifica

Legenda:
      Playoff promozione
      Retrocessione

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica

Legenda:
      Playoff promozione
      Retrocessione

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica

Legenda:
      Playoff promozione
      Retrocessione

Playoff promozione

Primo turno

Risultati

Classifica

Secondo turno

Risultati

Classifica

Voci correlate
 Serie A1 2003-2004 (pallamano maschile)
 Serie B 2003-2004 (pallamano maschile)
 Coppa Italia 2003-2004 (pallamano maschile)

Collegamenti esterni 
 

Serie A2 (pallamano maschile)